Гленелг может означать:
 Гленелг (Марс)
 Гленелг (Великобритания)
 Гленелг (Южная Австралия)
 Гленелг (район местного самоуправления) — район местного самоуправления Виктории.
  — река.
 Гленелг (река, впадает в Большой Австралийский залив) — река.
 Лоуэр-Гленелг — национальный парк.
  ( 1778—1866) — лорд Гленелг.